Le Championnat CFU 1978 est une des premières éditions de la Coupe caribéenne des nations organisé par la CFU et la CONCACAF. La phase finale est disputée du 22 au  à Trinité-et-Tobago.

Tours préliminaires

tour 
Les résultats de tous les matchs ne sont pas connus.

 se qualifie au détriment de  lors d'une double rencontre aller-retour.

La  se qualifie au détriment de la  qui déclare forfait en raison de trouble politique.

tour

Phase finale

Notes et références

Lien externe 
 CFU Championship sur RSSSF

1978
1978 au Suriname
Football en 1978
Sport en octobre 1978